

Sciences et techniques

Mathématiques et physique 
 la divergence d'un tenseur est le tenseur obtenu en contractant un des indices de la dérivée covariante avec l'indice de dérivation ;
 en particulier, la divergence d'un champ de vecteurs mesure la variation du volume sous l'action du flot de ce champ ;
 en statistiques, une divergence est une mesure de la dissimilarité entre deux distributions ;
 une suite ou une série qui n'a pas de limite est dite divergente (voir aussi l'article Série divergente).
 une intégrale impropre qui n'a pas de limite est également dite divergente. C'est notamment le cas, en physique, de la divergence infrarouge et de la divergence ultraviolette (qui ne concernent pas l'optique, contrairement à ce que laisseraient supposer leurs dénominations).

Physique nucléaire 
 La divergence nucléaire est le démarrage du processus de réaction nucléaire en chaîne dans un réacteur nucléaire.

Sciences de la Terre 
 En géologie, la divergence est l'écartement de plaques tectoniques.

Biologie 
 Le principe de divergence génétique est opposé par Hervé Fischer à la loi d'évolution par adaptation et sélection naturelle de Darwin.

Culture

Œuvres littéraires 
 Divergences 001, recueil de nouvelles uchroniques composé par Alain Grousset, publié en 2008.

Cinéma 
 Divergence, film hongkongais de Benny Chan sorti en 2005 ;
 Divergence, série cinématographie adaptée des romans de Veronica Roth :
Divergence (titre québécois), film américain de Neil Burger sorti en 2014 ;
La Série Divergence : Insurgés (titre québécois), film américain de Robert Schwentke sorti en  2015.

Radio 
 Divergence FM, une webradio et une radio locale associative.

Télévision 
 Divergence (Buyout), sixième épisode de la saison 5 de Breaking Bad diffusé en 2012 ;
 Divergences (Irreconcilable Differences), neuvième épisode de la saison 6 d’Arrow diffusé en 2017 ;
 Divergence (Diverged), vingt-et-unième épisode de la saison 10 de The Walking Dead diffusé en 2021.

Voir aussi 
 
  /